NST steht für:
 Neon Sign Transformer, Hochspannungstransformator für Neon- und Leuchtreklame-Röhren, siehe Streufeldtransformator
 Neuer Schlüchterner Tunnel, siehe Schlüchterner Tunnel #Tunnelerweiterung
 New Straits Times, englischsprachige malaysische Tageszeitung
 National Standard Time in Taiwan, Zonenzeit der Zeitzone UTC+8:00
 Nepal Standard Time, Zonenzeit der Zeitzone UTC+5:45
 Newfoundland Standard Time, Zonenzeit der Zeitzone UTC-3:30
 Nintendo Software Technology, Videospiele-Entwickler in Redmond, Washington (USA)
 Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport, Einheitliches Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik der EU
 Niedersächsischer Städtetag
 Flughafen Nakhon Si Thammarat (IATA-Code) in Thailand
 Bahnhof Straubing (DS100-Code)

NSt steht für:
 Nebenstelle (Telefonanlage)

nst steht für:
 Tangsa (Sprache) (ISO-639-3-Code), sinotibetische Sprache der Tangsa in Myanmar und Nordost-Indien

NST